C liga predstavlja ovisno o regiji, treći i četvrti rang hrvatskog prvenstva u košarci u sezoni 2016./17.

Centar 
Na području regije Centar C liga predstavlja četvrti rang natjecanja.

Poveznice 
 A-1 liga 2016./17.
 A-2 liga 2016./17.
 B-1 liga 2016./17.
 Kup Krešimira Ćosića 2016./17.

Izvori 
 ksz-zagreb.hr, C liga centar 2016./17., pristupljeno 1. lipnja 2017.
 

2016-17
m-4-C